За усердие — часть названия многих наград:

Медали Российской империи 
 Медаль «За усердие к вере и Отечеству» (1788)
 Медаль «За усердие к пользе государственной» (1789)
 Медаль «За усердие к службе» (1789)
 Медаль «За усердие» — (1801, 1826, 1841 и 1855 (для крестьян, восьмиугольная), 1846, 1850 (для иноверцев), 1855, 1863, 1870, 1881, 1894)
 Медаль «За усердие во время экспедиции на Кавказе» (1802)
 Медаль «За верность и усердие» (1802, 1826)
 Медаль «За храбрость и усердие» (при взятии Ганжи) (1804)
 Медаль «За бескорыстие и усердие на пользу казённую» (1805)
 Медаль «За усердие к службе» (1806)
 Медаль «За усердие 1809»
 Медаль «За усердие и пользу» (1810, 1858)
 Медаль «За усердие и труды» (1810)
 Медаль «За отличное усердие» (1810)
 Медаль «За усердие и мужество» (1810)
 Медаль «За усердие и храбрость» (1811)
 Медаль «За честное и усердное исправление должности»
 Медаль «За честность и усердие»
 Медаль «За усердие» (за установку Александровской колонны)
 Медаль «За бескорыстие и усердие» (1834)
 Медаль «За усердие» (за отказ от бессрочного отпуска) (1870)

Ведомственные награды Российской Федерации 
 Медаль «За усердие» (Минюст России)
 Медаль «За усердие» (ГФС)
 Медаль «За усердие» (ФТС)
 Медаль «За усердие в службе» (ФСИН)
 Медаль «За усердие при выполнении задач инженерного обеспечения»
 Знак отличия «За усердие в службе» (СКП России)
 Медаль «За усердие в службе» (СК России)